Вита́лий Пономарёв:
 Пономарёв, Виталий Андреевич (1932—2021) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.
 Пономарёв, Виталий Васильевич (1939—2020) — советский и российский актёр театра и кино.